Dlask je české rodové jméno pro ptáky několika rodů z čeledi pěnkavovitých, podčeledi Carduelinae. Jedná se o zrnožravé ptáky.

Rody – druhy 
Rodovým jménem dlask jsou v češtině nazýváni příslušníci čtyř rodů:
 Coccothraustes Brisson, 1760
 Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) – dlask tlustozobý (syn. dlask obecný)

 Eophona Gould, 1851
 Eophona migratoria Hartert, 1903 – dlask východní
 Eophona personata (Temminck & Schlegel, 1848) – dlask škraboškový (syn. dlask japonský)

 Hesperiphona Bonaparte, 1850
 Hesperiphona abeillei (Lesson, 1839) – dlask mexický 
 Hesperiphona vespertina (W. Cooper, 1825) – dlask žlutočelý 

 Mycerobas Cabanis, 1847
 Mycerobas affinis (Blyth, 1855) – dlask černohlavý (syn. dlask zlatohřbetý)
 Mycerobas carnipes (Hodgson, 1836) – dlask jalovcový
 Mycerobas icterioides (Vigors, 1831) – dlask žlutočerný
 Mycerobas melanozanthos (Hodgson, 1836) – dlask skvrnitokřídlý

Homonyma 
Dříve byly řazeny mezi dlasky i jiné druhy vesměs z čeledi kardinálovitých (Cardinalidae):

 jako „dlask tmavomodrý“ byl prezentován biskoupek tmavomodrý – Cyanoloxia cyanoides (Lafresnaye, 1847)
 jako „dlask modrý“ byl prezentován papežík modrý (syn. dlaskovec modrý) – Passerina caerulea (Linnaeus, 1758)
 jako „dlask černohlavý“ byl prezentován dlaskovec černohlavý – Pheucticus melanocephalus (Swainson, 1827)
 jako „dlask růžovoprsý“ byl prezentován dlaskovec růžovoprsý – Pheucticus ludovicianus (Linnaeus, 1766)
 jako „dlask žlutočerný“ byl prezentován dlaskovec žlutočerný – Pheucticus chrysopeplus (Vigors, 1832) 
 jako „dlask žlutoprsý“ byl prezentován dlaskovec černoprsý – Pheucticus aureoventris (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

Reference 

Pěnkavovití